Bend Sinister puede referirse a:

Música

Grupos 

 Bend Sinister - banda canadiense de rock progresivo.

Álbumes 

 Bend Sinister - EP epónimo realizado por el mismo grupo canadiense Bend Sinister.
 Bend Sinister - noveno álbum de estudio de la banda británica de rock: The Fall.

Literatura

Libros y Obras Escritas 

 Bend Sinister - novela de 1957 escrita por Vladimir Nabokov.